Elwin Ira Rollins, dit Al Rollins, (né le  à Vanguard, dans la province de la Saskatchewan au Canada -  mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Gardien de but ayant commencé sa carrière professionnelle en 1943-1944 quand il rejoint les Rovers de New York. Il faut attendre la saison 1949-1950 avant de le voir évoluer à un plus haut niveau. Cette saison-là, il joue pour deux clubs de la Ligue américaine de hockey en plus de jouer ses deux premières parties dans la Ligue nationale de hockey avec les Maple Leafs de Toronto.

La saison suivante, il parvient à prendre le poste de gardien numéro un des Maple Leafs aux dépens de Turk Broda. Il aide son équipe à remporter la Coupe Stanley au terme de la saison et remporte le trophée Vézina. Il est plus tard échangé aux Black Hawks de Chicago avec lesquels il remporte le trophée Hart en 1954. Il participe aussi cette saison-là au 8e Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey.

Aux cours des saisons qui suivent, il joue pour divers clubs de la  en plus de quelques parties avec les Rangers de New York.

Carrière d'entraîneur 
Après sa retraite de joueur, il devient entraîneur-chef de plusieurs clubs. Il dirige d'abord les Jets de Spokane dans la , qu'il mène à la victoire de la Coupe Allan en 1970, puis les Golden Eagles de Salt Lake de la Western Hockey League. Il entraîne pendant une saison les Roadrunners de Phoenix dans l'association mondiale de hockey sans parvenir à qualifier l'équipe pour les séries éliminatoires. Après une saison dans la Ligue centrale de hockey à la tête des Apollos de Houston, il revient à Spokane où il dirige les Jets. Il est remplacé au cours de la saison 1984-1985 et prend sa retraite d'entraîneur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

De joueur 

| 1942-1943 || Canucks de Moose Jaw || S-SJHL || 15 || 6 || 7 || 2 ||  ||  || 3,4 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 3,5 ||  || 0 || 
|-
| 1943-1944 || Rovers de New York || EAHL || 22 ||  ||  ||  ||  ||  || 5,58 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1944-1945 || Stars de Seattle || PCHL || 27 || 20 || 5 || 1 ||  ||  || 2,87 ||  || 1 ||  || 6 || 4 || 2 ||  ||  ||  || 3,67 ||  || 0 || 
|-
| 1944-1945 || Cubs de New Westminster || PCJHL || 16 || 11 || 5 || 0 ||  ||  || 2,06 ||  || 2 ||  || 4 || 2 || 2 || 0 ||  ||  || 4,56 ||  || 0 || 
|-
| 1945-1946 || Ironmen de Seattle || PCHL || 55 || 27 || 28 || 0 ||  ||  || 3,6 ||  || 2 ||  || 3 || 1 || 2 || 0 ||  ||  || 4,05 ||  || 0 || 
|-
| 1946-1947 || Canucks de Vancouver || PCHL || 54 || 27 || 26 || 1 ||  ||  || 4,59 ||  || 0 ||  || 4 || 1 || 3 || 0 ||  ||  || 4,25 ||  || 0 || 
|-
| 1947-1948 || Flyers d'Edmonton ||  || 45 || 24 || 19 || 2 ||  ||  || 3,69 ||  || 1 ||  || 10 || 7 || 2 || 1 ||  ||  || 3,2 ||  || 0 || 
|-
| 1948 || Flyers d'Edmonton || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 14 || 12 || 2 || 0 ||  ||  || 1,93 ||  || 4 || 
|-
| 1948-1949 || Pla-Mors de Kansas City || USHL || 60 || 29 || 21 || 10 ||  ||  || 3,16 ||  || 1 ||  || 2 || 0 || 2 || 0 ||  ||  || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1949-1950 || Barons de Cleveland || LAH || 6 || 4 || 0 || 2 ||  ||  || 2,83 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1949-1950 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 ||  ||  || 2,4 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1949-1950 || Hornets de Pittsburgh || LAH || 20 || 9 || 7 || 4 ||  ||  || 2,15 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1950-1951 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 40 || 27 || 5 || 8 ||  ||  || 1,77 ||  || 5 ||  || 4 || 3 || 1 ||  ||  ||  || 1,71 ||  || 0 || 
|-
| 1951-1952 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 70 || 29 || 24 || 16 ||  ||  || 2,22 ||  || 5 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  ||  || 3 ||  || 0 || 
|-
| 1952-1953 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 27 || 28 || 15 ||  ||  || 2,5 ||  || 6 ||  || 7 || 3 || 4 ||  ||  ||  || 2,54 ||  || 0 || 
|-
| 1953-1954 || Black Hawks de Chicago || LNH || 66 || 12 || 47 || 7 ||  ||  || 3,23 ||  || 5 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1954-1955 || Black Hawks de Chicago || LNH || 44 || 9 || 27 || 8 ||  ||  || 3,41 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Black Hawks de Chicago || LNH || 58 || 17 || 30 || 11 ||  ||  || 2,95 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1955-1956 || Bisons de Buffalo || LAH || 6 || 2 || 3 || 1 ||  ||  || 4,17 ||  || 1 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1956-1957 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 16 || 39 || 15 ||  ||  || 3,2 ||  || 3 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1957-1958 || Stampeders de Calgary || WHL || 68 || 30 || 33 || 5 ||  ||  || 3,14 ||  || 3 ||  || 14 || 6 || 8 || 0 ||  ||  || 3,2 ||  || 0 || 
|-
| 1958-1959 || Warriors de Winnipeg || WHL || 31 || 17 || 14 || 0 ||  ||  || 3,19 ||  || 3 ||  || 7 || 3 || 4 || 0 ||  ||  || 3,14 ||  || 0 || 
|-
| 1959-1960 || Warriors de Winnipeg || WHL || 55 || 22 || 31 || 2 ||  ||  || 3,51 ||  || 2 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1959-1960 || Rangers de New York || LNH || 10 || 3 || 4 || 3 ||  ||  || 3,1 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1961-1962 || Buckaroos de Portland || WHL || 8 || 5 || 3 || 0 ||  ||  || 2,25 ||  || 1 ||  || 7 || 3 || 4 || 0 ||  ||  || 2,49 ||  || 0 || 
|-
| 1962-1963 || Miners de Drumheller ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Miners de Drumheller || ASHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1964-1965 || Miners de Drumheller || ASHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1965-1966 || Miners de Drumheller || ASHL ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 2 || 2 || 0 || 0 ||  ||  || 1,5 ||  || 0 || 
|-
| 1966 || Rockets de Drumheller || Coupe Allan || - || - || - || - || - || - || - || - || - || - || 15 || 12 || 3 || 0 ||  ||  || 2,11 ||  || 3 || 
|-
| 1968-1969 || Jets de Spokane ||  || 1 || 1 || 0 || 0 ||  ||  || 4 ||  || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 

| 430 || 141 || 205 || 83 ||  ||  || 2,78 ||  || 28 ||  || 13 || 6 || 7 ||  ||  ||  || 2,38 ||  || 0 ||

D'entraîneur 

|-
| 1968-1969 || Jets de Spokane || WIHL || 48 || 31 || 14 || 3 || 
|-
| 1969-1970 || Jets de Spokane || WIHL || 50 || 33 || 14 || 3 || 
|-
| 1970-1971 || Jets de Spokane || WIHL ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1971-1972 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 72 || 29 || 33 || 10 || Non qualifiés
|-
| 1972-1973 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 72 || 32 || 25 || 15 || Finalistes
|-
| 1973-1974 || Golden Eagles de Salt Lake || WHL || 78 || 41 || 33 || 4 || Éliminés au  tour
|-
| 1976-1977 || Roadrunners de Phoenix || AMH || 80 || 28 || 48 || 4 || Non qualifiés
|-
| 1979-1980 || Apollos de Houston || LCH || 80 || 32 || 38 || 10 || Éliminés au  tour
|-
| 1982-1983 || Chiefs de Spokane || WIHL || 50 || 19 || 29 || 2 || 
|-
| 1983-1984 || Chiefs de Spokane || WIHL || 40 || 30 || 7 || 3 ||

Récompenses 
Il remporte différents trophées dans la Ligue nationale de hockey :
1951 : champion de la Coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto
1951 : vainqueur du Trophée Vézina
1954 : participe au Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
1954 : vainqueur du Trophée Hart

Transactions 
 : échangé aux Maple Leafs de Toronto par les Barons de Cleveland (LAH) en retour de Bobby Dawes,  et des considérations futures (Eric Pogue, Phil Samis et les droits sur Bob Shropshire le ).
 : échangé aux Blackhawks de Chicago par les Maple Leafs de Toronto avec Cal Gardner, Ray Hannigan et Gus Mortson en retour de Harry Lumley.
 : prêté aux Rangers de New York aux Blackhawks de Chicago (pour les Canucks de Vancouver (WHL)) en retour du prêt de Ray Mikulan, une somme d'argent et des considérations futures.

Notes et références

Bibliographie 

Naissance en octobre 1926
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Hornets de Pittsburgh
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Joueur des Warriors de Winnipeg (WHL)
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée Hart
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Décès en juillet 1996
Décès à 69 ans
Naissance en Saskatchewan